Родди:
 Родди — коммуна в Италии, располагается в регионе Пьемонт, в провинции Кунео.
 (3873) Родди — быстро вращающийся астероид, относящийся к группе астероидов, пересекающих орбиту Марса.